W Polsce 
 Kalinów – kolonia w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rachanie
 Kalinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Będków 
 Kalinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków 
 Kalinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec
 Kalinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów 
 Kalinów – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Strzelce Opolskie 
 Kalinów – dzielnica Piławy Górnej
 Kalinów – gromada

 Na Ukrainie
 Kalinów (ukr. Калинов) – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie samborskim

Zobacz też Kalinowo